Чемпионат мира по корфболу 1991 — четвёртый чемпионат мира по корфболу, под эгидой Международной федерации корфбола (англ. IKF), прошедший в Бельгии в городах Гент, Антверпен, Тюрнхаут, и Брюссель со 2 по 6 апреля. В турнире приняли участие 12 национальных сборных. Шесть лучших команд получили право участвовать во Всемирных играх 1993. В первый и пока что последний раз турнир такого уровня был выигран не сборной Нидерландов, а сборной Бельгии. Также в первый раз бронзовые медали выиграла неевропейская сборная — команда из Китайского Тайбэя.

Квалификация

Первый этап 
12 команд разбиты на 2 группы. Команды, занявшие первые места в группах, выходят в финал; сборные, занявшие вторые места в группах, разыгрывают 3-е место и т. д. В случая равенства очков во внимание принимались следующие критерии:
 1. Количество матчей, проигранных в дополнительное время.
 2. Личные встречи.
 3. Разница мячей.

Группа A

Группа B

Финальный этап

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое распределение мест

См. также 
 Корфбол
 Чемпионат мира по корфболу

Ссылки 
 Международная федерация корфбола
 История чемпионатов мира по корфболу

Чемпионаты мира по корфболу
Спорт в Бельгии в 1991 году
Чемпионаты мира в Бельгии
Апрель 1991 года